Ashchysay kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Ashchysay (ort), Almaty, 
 Asjtjisaj, ort, Sydkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar